XDR může znamenat:
 kód pro měnovou a účetní jednotku zvláštního práva čerpání podle standardu ISO 4217
 External Data Representation – standard pro přenos dat na prezentační vrstvě ISO/OSI modelu